Algarismos arábicos
Algarismos arábicos orientais
Numerais abjad

Desambiguações de matemática